Бундеслига 1965—1965 — 3-й чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Турнир стартовал 14 августа 1965 года и завершился 28 мая 1966 года. Чемпионский титул защищал «Вердер». Чемпионом стал «Мюнхен 1860».

Краткий обзор 
Чемпионский титул Бундеслиги защищал «Вердер». В новом сезоне Бундеслига была расширена до 18 команд. По итогам прошлого сезона не было вылетов клубов в Регионаллигу, но по окончании сезона была снята с турнира «Герта» из-за финансовых проблем. В Бундеслигу из Регионаллиги вышли «Бавария» и «Боруссия (Мёнхенгладбах)». Таким образом, впервые в истории турнира участвовали клубы из одного города — Мюнхена.

Вместо «Герты» в турнире участвовала «Тасмания 1900», занявшая третье место в Регионаллиге Берлина. Немецкий футбольный союз из-за политических причин хотел сохранить в Бундеслиге представительство Берлина, но не мог дать место в турнире другому берлинскому клубу «Теннис-Боруссия», занявшей первое место в Регионаллиге Берлина, но проигравшему в финальном турнире. Вакантное место было предложено занявшему второе место в Регионаллиге Берлина «Шпандау», но клуб отказался. Вместо него в Бундеслигу на следующий сезон отправилась «Тасмания 1900», занявшая третье место в Регионаллиге Берлина.

На протяжении большей части сезона новичок Бундеслиги из Мюнхена лидировал в чемпионате, но в последних четырёх играх «Бавария» набрала только два очка и позволила обогнать себя «Мюнхену 1860». Таким образом, чемпионом ФРГ стал «Мюнхен 1860», обогнав «Боруссию» (Дортмунд) и «Баварию» на 3 очка. Также в течение сезона впервые для немецких клубов был выигран международный титул. 5 мая 1966 года на стадионе «Хэмпден Парк» «Боруссия» (Дортмунд) в финале Кубка обладателей кубков обыграл «Ливерпуль» со счётом 2:1.

В первом туре чемпионата, 14 августа 1965 года, состоялось первое в истории Бундеслиги дерби. В матче «Мюнхен 1860» — «Бавария» победу одержали хозяева со счётом 1:0. В ответном же матче, 8 января 1966 года в 18-м туре, победу одержала «Бавария» со счётом 3:0.

По результатам турнира из лиги вылетели занявшие 15-е и 16-е места «Боруссия» (Нойнкирхен) и «Тасмания 1900». «Тасмания 1900» за весь турнир смогла одержать 2 победы и 4 раза сыграть вничью и установила несколько антирекордов Бундеслиги:
 Наибольшее количество поражений в сезоне: 28
 Наименьшее количество выигранных игр в сезоне: 2
 Наибольшее количество пропущенных голов в сезоне: 108
 Наименьшее количество забитых голов в сезоне: 15.
 Самое крупное домашнее поражение в Бундеслиге:
 26 марта 1966 года, 27 тур: «Тасмания 1900» — «Мейдерих»: 0:9
 Наименьшее количество зрителей:
 15 января 1966 года, 19 тур: «Тасмания 1900» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) : 827 зрителей.

Турнирная таблица 

1 «Боруссия (Дортмунд)» пробилась в Кубок обладателей кубков, как обладатель этого трофея текущего сезона, и начнёт борьбу со второго раунда. «Бавария» пробилась в Кубок обладателей кубков, как обладатель кубка ФРГ 1965—66.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1965/66  

Германия
Германия
1965/1966
Спорт в Германии в 1965 году
Спорт в Германии в 1966 году